Ца́рство — одна з назв монархії:
 Ца́рство в біології — таксономічна категорія найвищого рангу після домену.